093  – codice che designa l'osservatorio Astrofisico di Skybotn in Norvegia